Lies steht für:
 Lies, französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 ein Studioalbum der Band Guns N’ Roses, siehe G N’ R Lies
 Lies – Lust und Lügen, südkoreanischer Film aus dem Jahr 1999

Lies ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Lies (* 1979), deutsche Autorin, Stewardess und Werbetexterin
 Gudrun Lies-Benachib (* 1965), deutsche Richterin, Vizepräsidentin des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main und Verfassungsrichterin
 Jan Lies (* 1970), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Lothar Lies (1940–2008), deutsch-österreichischer katholischer Theologe
 Olaf Lies (* 1967), deutscher Politiker (SPD)

Lies! steht für:
 eine Koranverteilungskampagne in Deutschland

Siehe auch:
 Liess
 LIS
 Lees